Stanton puede referirse a:
Stanton, ciudad estadounidense ubicada en el condado de Mercer en el estado de Dakota del Norte.
Stanton, ciudad estadounidense ubicada en el condado de Orange en el estado de California.
Stanton, ciudad estadounidense ubicada en el condado de Martín en el estado de Texas.
Stanton, ciudad estadounidense ubicada en el condado de Stanton en el estado de Nebraska.
 Stanton (Suffolk), Inglaterra
Stanton, pueblo estadounidense ubicado en el condado de Haywood en el estado de Tennessee.